Gouden handdruk, een afscheidsbonus
Een gebaar bij het hand geven
Handdrukkerij, een druktechniek